Aganippe peut désigner :

dans la mythologie grecque
 Aganippe, une nymphe et source de Béotie ;
 Aganippe, la mère de Danaé, donc la grand-mère de Persée ;

autres
 Aganippe, un roi des Francs semi-légendaire ;
 Aganippe, un genre d'araignées mygalomorphe.

Voir aussi 
 , un synonyme de deux espèces d'araignées